Санси () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Санси-ле-Мо () — коммуна в департаменте Сена и Марна
 Санси — легендарный бриллиант 55,23 карата (11,046 грамм).
 Санси ( — три трупа) — три сущности, обитающие, согласно верованию косин, в теле каждого человека
 Санси — кочевой индийский народ, одна из преступных каст
 Санси (также санси-боли) — язык народа санси, входящий в диалектический кластер западного хинди
 Раджа Санси — одно из названий индийского международного аэропорта неподалёку от города Амритсар

Примечания